Edman ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Edman (* 1978), schwedischer Fußballspieler
 Ferdinand Kvan Edman (* 1993), norwegischer Leichtathlet
 Göran Edman (* 1956), schwedischer Sänger
 Johan Edman (1875–1927), schwedischer Tauzieher 
 Jonas Edman (* 1967), schwedischer Sportschütze
 Pehr Edman (1916–1977), schwedischer Biochemiker
 Tommy Edman (* 1995), US-amerikanischer Baseballspieler
 Tore Edman (1904–1995), schwedischer Skispringer

Siehe auch:
 Edman Island, Insel im Archipel der Windmill-Inseln vor der Budd-Küste des ostantarktischen Wilkeslands
 Edman-Abbau, von Pehr Edman im Jahr 1949 entwickelte Methode zur Proteinsequenzierung
 Edman-Reagenz